Nowawieś Mochy – stacja kolejowa w Nowej Wsi, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca lokalnego.

W roku 2017 stacja obsługiwała 20–49 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Nowa Wieś Mochy w Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej

Stacje i przystanki kolejowe w gminie Przemęt
Nowa Wieś (powiat wolsztyński)